Лидеры эскадренных миноносцев типа «Сомерс» () — тип эскадренных миноносцев военно-морского флота США построенных между мировыми войнами.
Заказано 5 эсминцев, построенных на двух верфях, и введенных в эксплуатацию в 1937—1939 годах.
Все корабли приняли участие в боевых действиях во Второй мировой войне, и четыре пережили войну.

История разработки 
Первоначально планировалось, что по программе 1934-го финансового года будут построены два очередных лидера типа «Porter» (DD-381 и 383). Однако появление проекта эсминцев типа «Мэхэн» с новой экономичной ЭУ, в которой использовались компактные высоконапорные котлы и двухступенчатые редукторы, привело к тому, что лидеры также решили перепроектировать под аналогичную энергетическую установку. Все улучшения не влезали в 1850 тонн лимита, выходило более 1950. В итоге американская сторона сторона пошла на откровенный подлог — водоизмещение новых лидеров было официально объявлено равным 1850 дл. тонн, а реальная цифра держалась в тайне. На самом деле стандартное водоизмещение этих эсминцев составило 2014 дл. тонн.

Конструкция 

Отказ от массивной кормовой надстройки с постом управления огнём позволил изменить состав торпедного вооружения — появился третий ТА в диаметральной плоскости (чему также способствовал вывод дымоходов всех ПК в единую дымовую трубу).

Вооружение 
Особенностью лидеров нового проекта стало не только такое же мощное, как и у «Портеров», артиллерийское вооружение — восемь неуниверсальных 127-мм орудий Mark 12 в спаренных установках Mark 22 со скорострельностью до 12…15 выстрелов в минуту на ствол, но сильное торпедное вооружение — три счетверённых торпедных аппаратов. Запасных торпед не предусматривалось.

Модернизации 
В 1941 году решили заменить 28-мм автоматы и 12,7-мм пулемёты на 3 × 2 40-мм «бофорса» и 6 × 1 20-мм «эрликонов». Поскольку остойчивость кораблей этого типа и раньше была недостаточной, перевооружение сопровождалось мероприятиями по снижению перегрузки — верхние ярусы кормовой надстройки вместе с кормовым 28-мм автоматом демонтировались, снимались также ТА № 2 и башня № 3.
На освободившейся кормовой надстройке оборудовалась позиция для «бофорса» (смещенная к правому борту), второй «бофорс» расположили за дымовой трубой (со смещением к левому борту). Третий «бофорс» заменял 28-мм автомат на его позиции перед мостиком.
Эти работы начались уже после вступления США в войну. Демонтаж башни № 3 решили провести позднее, что привело к тому, что «бофорс» на кормовой надстройке не ставился, а на его месте временно монтировали «эрликон». При этом корабли несли 2×2 40-мм и 5 × 1 20-мм автоматов. Так же провели усиление противолодочного вооружения — запас ГБ для кормовых БС увеличили до 23 шт., а на верхней палубе по бокам от кормовой надстройки установили шесть бомбомётов (39 ГБ).

Список эсминцев типа 
 DD-381 «Somers» (FSB, 27.6.1935/13.3.1937/12.1937 — искл. в 1947)
 DD-383 «Warrington» (FSB, 10.10.1935/15.5.1937/2.1938 —погиб 13.9.1944)
 DD-394 «Sampson» (BIW, 8.4.1936/16.4.1938/8.1938 — искл. в 1945)
 DD-395 «Davis» (BIW, 28.7.1936/20.7.1938/11.1938 — искл. в 1945)
 DD-396 «Jouett» (BIW, 26.3.1936/24.9.1938/1.1939 — искл. в 1945)

Служба 
«Warrington» 13 сентября 1944 затонул во время шторма в 175 милях юго-восточнее Багамских островов.

Примечания 
Комментарии

Использованная литература и источники

Ссылки 
«1850 тонные» лидеры

Литература 
 «Морская Коллекция» № 3, 2004 г. А. В. Дашьян «Корабли Второй мировой войны. ВМС США» Часть 2. Москва, Моделист-Конструктор, 2004
 
 
 Jane’s Fighting Ships, 1942
 

Эскадренные миноносцы типа «Сомерс»
Корабли США периода Второй мировой войны